Plaatsen in de Verenigde Staten
 Columbia (Alabama)
 Columbia (Californië)
 Columbia (Illinois)
 Columbia (Kentucky)
 Columbia (Louisiana)
 Columbia (Maryland)
 Columbia (Mississippi)
 Columbia (Missouri)
 Columbia (New Jersey)
 Columbia (North Carolina)
 Columbia (Pennsylvania)
 Columbia (South Carolina), de hoofdstad van de staat South Carolina
 Columbia (South Dakota)
 Columbia (Tennessee)
 Columbia (Virginia)

Overige geografische namen
 Columbia (Suriname), een plaats in Saramacca in Suriname
 Washington D.C. (District of Columbia), meestal afgekort tot D.C., het Amerikaans district waarin het federaal regeringscentrum Washington D.C. zich bevindt
 Columbia County, de naam van verschillende county's in de Verenigde Staten
 Columbia (Washington), een district in de Amerikaanse Pacifische staat Washington, met als hoofdstad Dayton
 Columbia (berg), een berg op de grens van de Canadese provincies Alberta en British Columbia
 Columbia (continent), hypothetisch voormalig supercontinent
 Columbia (park), staatspark (State Historic Park) in Tuolomne County, Californië
 Columbia (rivier), een rivier in Canada en de noordwestelijke Verenigde Staten

Andere
 Columbia (symbolische naam), allegorische naam voor de Verenigde Staten en voor hun vrouwelijke personificatie, vgl. Uncle Sam
 Columbia (dans), een variant van de Rumba
 Columbia (ruimteveer), een Shuttle-ruimteveer van de NASA
 Columbia-universiteit, een universiteit in New York
 Columbia Pictures, een Amerikaans filmbedrijf en onderdeel van Columbia TriStar Motion Picture Group (Sony)
 Columbia Records, een platenlabel, dochter van Sony BMG
 Columbia Sportswear Company, een Amerikaanse kledingfabrikant
 Columbia Symphony Orchestra, een symfonieorkest opgericht door Columbia Records
 Columbia (Grenoble), een Frans historisch motorfietsmerk
 Columbia (Hartford), een Amerikaans historisch motorfietsmerk
 AVV Columbia, een voetbalclub uit Apeldoorn
 Team HTC-High Road (Team Columbia), een Amerikaanse wielerploeg gesponsord door Columbia Sportswear

Zie ook 
 Colombia, een Zuid-Amerikaans land
 Colombia (doorverwijspagina)
 Columbus (doorverwijspagina)